El término Isidoro de Sevilla, un nombre, puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

a San Isidoro de Sevilla (556-636), arzobispo de Sevilla y erudito polímata hispanogodo de la época visigótica;
a fray Isidoro de Sevilla (1662-1750), religioso y sacerdote católico, instaurador de la devoción a la Divina Pastora de las Almas;
a Isidoro de Sevilla, seudónimo de Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, durante el exilio republicano.